227 pułk lotniczy () − oddział wojsk lotniczych armii Stanów Zjednoczonych, związany z 1 Dywizją Kawalerii, stacjonujący w Fort Hood w Teksasie.

Struktura organizacyjna 
 Skład 2020
 1 batalion „Attack”
 2 batalion „Lobos”
 3 batalion „SpearHead”
 4 batalion „Guns”

Zobacz też 
 1 Brygada Lotnictwa Bojowego „Warriors”

Przypisy

Bibliografia 
 227th Aviation Regiment
 227th Aviation Regiment Organizational Legacy

1 Dywizja Kawalerii
Pułki amerykańskie